Inhaúma
Visconde de Inhaúma - militar brasileiro
Classe Inhaúma - classe de navios da Marinha do Brasil
Inhaúma (bairro do Rio de Janeiro) - bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, além de estação de Metrô

Desambiguação